Agura ist der Nachnahme folgender Personen:

 Dimitar Agura (1849–1911), bulgarischer Historiker
 Georgi Agura (1853–1915), bulgarischer Generalmajor